Plesiopanurgus är ett släkte av bin. Plesiopanurgus ingår i familjen grävbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävbin
Plesiopanurgus